La désignation de Bayer Upsilon Eridani (υ Eri) est partagée par quatre étoiles de la constellation de l'Éridan :

 υ1 Eridani (50 Eridani)
 υ2 Eridani (52 Eridani)
 υ3 Eridani (43 Eridani)
 υ4 Eridani (41 Eridani)

Ces quatre étoiles portaient les noms traditionnels Theemim (également Theemin) et Beemin (également Beemim). En 2016, l'Union astronomique internationale a formé un groupe de travail sur les noms d'étoiles (WGSN) pour cataloguer et normaliser les noms propres des étoiles. Le WGSN a officiellement attribué les noms Theemin pour υ2 Eridani le  et Beemim pour υ3 Eridani le .

Références 

Eridani, Upsilon
Constellation de l'Éridan
Homonymie stellaire